Поя́тос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 123 человека (на 2007 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки